СФ, SF — аббревиатура:
 Северный флот.
 Северный фронт.
 «Советский флот» — газета Министерства обороны СССР (1954—1960).
 Совет Федерации — орган государственной власти.
 Спекулятивная фантастика (Speculative Fiction) — обобщающее название для группы жанров, не описывающих реальный мир.
 Средний формат — класс фотоаппаратуры.
 Страховой фонд.

 Суперлига Формула (Superleague Formula) — автогоночный чемпионат.
 Сывороточный ферритин — медицинский термин.

  — бейсбольный термин.
  — коэффициент безопасности.
 San Francisco — город и округ в США.
  — подразделение Швейцарской вещательной корпорации (SRG SSR).
 Science fiction — научная фантастика.
 Scuderia Ferrari — итальянская автогоночная команда.
 Selle Français — порода лошади.
 Shadow fiend — персонаж DotA.
 Sinn Féin — название ряда ирландских политических организаций.
 Small Forward — позиция игрока в баскетбольной команде.
 Stade Français Paris — французский регбийный клуб.
 Socialistisk Folkeparti — политическая партия в Дании.
 Sosialistisk Folkeparti — политическая партия в Норвегии.
  (государственные предприятия) — форма предприятия в Норвегии.
 Star Fox — серия видеоигр.
 Street Fighter — серия видеоигр.
 Suomen Filmiteollisuus — финская кинокомпания.
  — шведская кинокомпания.
 Switchfoot — американская рок-группа.

с/ф — счёт-фактура, документ бухгалтерского учёта.

SF, sf — обозначение:
 SF — код IATA для алжирской авиакомпании Tassili Airlines.
 SF — эскадренная подводная лодка (см. Классификации кораблей ВМС США).
 sf (sforzando, sforzato) — музыкальный термин.